Фот может обозначать:

 Фот () — город в центральной части Венгрии
 Фот — единица измерения освещённости в системе СГС (равная 10 000 люксам системы СИ)